Nentershausen ist der Name folgender Orte

 Nentershausen (Hessen), Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Nentershausen (Westerwald), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz